Чандрасекара Венката Раман (7 листопада 1888 — 21 листопада 1970) — індійський фізик, відомий відкриттям раманівського розсіяння.
 Раман-спектроскопія — вид спектроскопії, в основі якої лежить здатність досліджуваних систем (молекул) до непружнього (раманівського) розсіювання
 Раман Чібсах (англ. Raman Chibsah, * 10 березня 1993, Аккра) — ганський футболіст.
 55753 Раман (55753 Raman) — астероїд головного поясу.